El Gran Premio de España de Motociclismo de 1994 fue la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 6 al 8 de mayo de 1994 en el Circuito de Jerez.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

1994
Grandes Premios de motociclismo 1994
Deporte en España en 1994